USS Bancroft — название трёх кораблей ВМС США, которое они получили в честь американского историка и политического деятеля Джорджа Бэнкрофта (1800—1891).

 USS Bancroft (1892) — канонерская лодка, спущенная на воду в 1892 году. Находилась в службе с 1893 по 1906 годы.
 USS Bancroft (DD-256) — эсминец типа «Клемсон», принятый в состав флота в 1919 году. В начале Второй мировой войны передан британскому флоту под именем HMCS St. Francis.
 USS Bancroft (DD-598) — американский эсминец типа «Бенсон». Находился в службе с 1942 по 1946 годы.

См. также 
 USS George Bancroft (SSBN-643)